

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ibn Khaldoun, (1332-1406), fut un historien, philosophe, diplomate et homme politique ;
 Yahya Ibn Khaldoun, (1332-1379), fut un historien arabe ;
 Mehdi Khaldoun, (1980- ), est un judoka français ;

Homonymie
Homonymie de patronyme